Кладбище Батиньоль () — кладбище в Париже, расположено на северо-востоке XVII округа в квартале Эпинетт. Открыто с 22 августа 1833 года. Это четвёртое по величине кладбище Парижа, его площадь составляет около 11 гектар. Кладбище насчитывает 15 000 могил. Наряду с Сент-Женевьев-де-Буа является одним из главных мест захоронения русской эмиграции.

Похороненные на кладбище 

 Фёдор Степанович Акименко, украинский композитор, пианист и педагог (1945).
 Эмильена д’Алансон, французская актриса и танцовщица (1946).
 Леон Самойлович Бакст, художник (1924).
 Блез Сандрар (1961), швейцарский и французский писатель. В 1994 году прах перезахоронен на кладбище городка Трамбле-сюр-Модр.
 Люсьен Босутро, пионер авиации (1958).
 Андре Бретон, французский писатель и поэт (1966).
 Поль Верлен, французский поэт (1896).
 Рэй Вентура, французский композитор (1979).
 Поль Антуан Видаль, французский композитор.
 Жан Эдуар Вюйар, французский художник (1940).
 Михаил Васильевич Гардер, выдающийся масон (1993).
 Архимандрит Владимир (Гетте), богослов.
 Михаил Николаевич Гирс, русский дипломат (1932).
 Князь Константин Александрович Горчаков (1926).
 Эме-Жозеф Дарнан, французский политик.
 Леон Дьеркс, французский поэт.
 Игорь Платонович Демидов, русский политический деятель (1946).
 Элен Дютриё, бельгийский авиатор.
 Варвара Икскуль, русская общественная деятельница (1928).
 Сергей Михайлович Ляпунов, русский композитор (1924).
 Павел Николаевич Милюков русский политический деятель. Прах перезахоронен в 1954 году.
 Стася Наперковская, французская актриса немого кино.
 Гастон Модо, французский актёр.
 Морис Пелле, французский генерал.
 Бенжамен Пере, французский  поэт (1959).
 Павел Павлович Рябушинский, русский банкир (1924).
 Женевьева Табуи, французская журналистка, участница движения Сопротивления.
 Фёдор Иванович Шаляпин, русский оперный и камерный певец (1938). В 1984 году прах перенесен на Новодевичье кладбище.
 Евгения Петровна Шаховская-Глебова-Стрешнева, русский меценат и благотворитель.

Адрес 

 Cimetière des Batignolles: 8 rue Saint-Just, 75017 Paris 17 метро: Porte de Clichy

См. также 
 Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
 Русское кладбище Кокад (Ницца)
 Русское кладбище «Старый замок» (Ментон)
 Кладбище Гран-Жас (Канны)
 Ольшанское кладбище

Примечания

Ссылки 
 Personnalités inhumées au cimetière des Batignolles 
 Paris.fr (фр.)
 Кладбище Батиньоль на сайте landrucimetieres 
 Кладбище Батиньоль на сайте Paris.fr

Батиньоль
Кладбища Франции
XVII округ Парижа
Русские кладбища во Франции